Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2016 probíhal ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže umagského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinsko-brazilský pár Máximo González a André Sá André Sá, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. González nastoupil do paralelně probíhající rakouské události Generali Open Kitzbühel a Sá pak startoval na švýcarském Swiss Open Gstaad.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár složený ze Slováka Martina Kližana a Španěle Davida Marrera, jenž ve finále zdolal čtvrté nasazené chorvatské tenisty Nikolu Mektiće a Antonia Šančiće po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali po triumfu na antuce v chorvatském Umagu v roce 2013 druhou společnou trofej. Kližan vybojoval na okruhu ATP čtvrtý deblový titul a pro Marrera to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Mariusz Fyrstenberg (1. kolo)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinále)
  Andrej Martin /  Hans Podlipnik (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2016